Raise Vibration — одиннадцатый студийный альбом американского певца, поэта и музыканта Ленни Кравица, вышедший 7 сентября 2018 года на лейблах Roxie Records и BMG Rights Management.

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ленни Кравица

Альбомы Ленни Кравица
Альбомы на английском языке